Kapel van het heilige kruis (Turku) - Finland
 Kapel van het Heilige Kruis (Arizona) - Verenigde Staten